Die 3. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 26. Mai bis zum 9. Juni 1964 in Israel statt. Es siegte der Gastgeber Israel.

Qualifikation 

  *   als Gastgeber qualifiziert
  *   als Titelverteidiger qualifiziert

Westasien
  *   kampflos qualifiziert, nach Rückzug von     

Südostasien

|}

|}

Finalrunde 

|}

|}

Weblinks 
 Detaildaten (engl.) (RSSSF)

1964
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1964
Sportveranstaltung in Israel